Ахмедов Эльдар Чарыкулович (; 13 июля 1988, Ходжамбазский этрап, Чарджоуская область (ныне Лебапский велаят), Туркменская ССР, СССР), более известный как Эльдар Ахмедов  () — туркменский певец, автор-исполнитель и киноактёр. На туркменском телевидении ему дали прозвище «Любимый певец» ). Выпустил несколько альбомов. Победитель конкурса «Золотой век» Туркменистана () 2009, 2011, 2020 годы. В 2021 году получил звание «Заслуженный артист Туркменистана».

Биография 
Эльдар Чарыкулович Ахмедов родился в селе Кырк-ойли в Туркменистане в семье Чарыкул Ахмедов и Мяхри Ахмедова. Его назвали в честь советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова.

Его отец в молодости был певцом и пел на свадьбах, мать была медсестрой. По линии отца предки Эльдара — военные, к примеру его дед Ахмет Чоли — ветеран «Великой Отечественной войны». У Эльдара есть родной брат — Юнус Ахмедов.

Детство 
В 7 лет Эльдар пошёл в школу. На одном из школьных праздников, его одноклассник спел песню в актовом зале и все зрители ему аплодировали. И Эльдар тоже захотел стать певцом. Через некоторое время он тоже спел песню Бегенча Нуриева под названием «Aşdym ara».

В то время звёздами туркменской эстрады были Акыш Сапаров, Бегенч Нуриев, Нурмухаммет Мередов и так далее. На свадьбах много других певцов пели их песни.

Однажды дома, музыкальная группа его отца репетировали и пели песни разных исполнителей, им было легко петь песни некоторых певцов, но петь песни Нурмухаммеда Мередова было не легко, потому-что Мередов всегда пел на высоких тонах. Эльдар просил дать ему микрофон чтобы спеть песню, но никто не обращал внимание на десятилетнего мальчика. Но своим упорным и настырным характером он уговорил дать ему микрофон и поставить минусовку Нурмухаммеда Мередова. Эльдар спел очень хорошо и его решили принять в ансамбль. Так он стал свадебным певцом в 10 лет. Эльдар пел на свадьбах, праздниках и концертах, участвовал в фестивалях и конкурсах на телевидение, на которых брал призовые места.

Эльдар был самым любимым внуком своей бабушки, у которой были 8 детей, 40 внуков и очень много правнуков, Эльдар был тридцать пятым внуком.

В детстве Эльдар увлекался петушиными и собачьими боями, держал кур и бойцовских петухов, была у него и любимая собака по кличке «Бойнак». Эльдар очень любил плавать и рыбалку, везде ходил со старшим братом Юнусом. В детстве у Эльдара была мечта, иметь собственный велосипед, родители не могли купить ему, но у них было игротека, много детей приходили к ним играть, и пока дети играли в игротеке, Эльдар ездил на их велосипедах.

В 1998 году старший брат переехал в столицу город Ашгабад жить к тёте, Эльдар остался один со своими родителями.

В 2000 году вся семья переехали в столицу город Ашгабад. После переезда Эльдар пошёл в русскую школу (школа номер 1) где учился его старший брат.

Начало музыкальной карьеры 
В 2005 году он встретился с Дортгулы Сувлиевым который стал его спонсором. Он записывал ему альбомы и возил на свадьбы. Эльдар в первые спел 5-6 песен на свадьбе в селе «Душак» Ахалский велаят. На этой свадьбе Эльдар встретился со своим кумиром Нурмухаммет Мередовым и в первые они спели в месте одну песню.

В 2009 году открылся новый музыкальный телеканал «Туркмен Овазы». В том же году телеканал «Туркмен Овазы» снял фильм «Tikgi we başgalar», в котором Эльдар сыграл роль солдата и спел 2 песни, «Gowşurmazmy» и «Läläm». В 2010 году Эльдар снялся в фильме «Çeppäniň toýy», спев песню «Ýagyş ýagan gijesi», которая принесла ему большой успех. В 2012 году сыграл главную роль в фильме «Bagta barýan ýollar» и спел песню «Seredäý maňa». В 2016 году снялся в фильме «Umyt we Arzuw», исполнив песню «Adyň näme». В 2017 году Эльдар сыграл главную роль в новогоднем фильме «Jadyly hasa» и в том же году снялся в фильме «Göwün», спев песни «Gülbaharym», «Bagtly men». В 2018 году снялся в фильме «Zyýada», исполнив песню «Göresim geldi». В 2019 году Эльдар сыграл главную роль в фильме «Zöhre Tahyr», и также был продюсером и композитором этого фильма, спев 7 песен «Zohrejan», «Mahymjan», «Yetishsem», «Yollar», «Jellatlar», «Name sen» и «Zohrejan senmi». И в том же году снялся в фильме «Göwnüm diňe sende», исполнив песню «Aşyk men». В 2020 году Эльдар сыграл главную роль в фильме «Sada söýgi», также выступив композитором этого фильма и спел 2 песни «Ykbalyn oyny» и «Bu ýürek biçäre». И в том же году снялся в главной роли в фильме «Mahribanlar», исполнив песню «Ayry ayry». В 2021 году снялся в фильме «Goňşy», спев песню «Habaryň barmy». В 2022 году снялся в фильме «Arzuw», исполнив песню «Yuregimin halany»''. Всего Эльдар Ахмедов спел более 300 песен и снялся более чем в 15 фильмах и более чем в 100 клипах.

Личная жизнь 
Эльдар женился в 2013 году, живёт в Ашгабаде вместе со своими родителями, с женой и детьми. У него 2 сына, старшего сына назвал Юнус в честь своего родного брата Юнуса, а младшего Хан в честь Индийского киноактёра Шахрух Хан. Эльдар поёт на свадьбах, снимается в фильмах, клипах, сочиняет стихи для своих песен, пишет музыку, занимается спортом. Водит своего старшего сына на футбол.

Дискография

Студийные альбомы 
 2006: «Merjen»
 2007: «Soygi»
 2008: «Bilmedim»
 2009: «Yollar»
 2010: «Hurma»
 2016: «Dinle»
 2019: «Soygi»
 2019: «Men Ashyk»
 2019: «Leyla»
 2019: «Zohre Tahyr»
 2020: «Gulalegim»
 2020: «Habaryn Barmy»
 2021: «Halypalar 2»

Синглы 
 2019: «Ayna»
 2019: «Uzun Ince Bir Yoldayim»
 2019: «Ayry Ayry»
 2020: «Bileje okan gyzlarym»
 2020: «Ejemjan Bagyshla Meni»
 2020: «Bagulim»
 2021: «Arkadag»
 2021: «Halypalar»
 2021: «Chekinyarin»
 2021: «Janymy Bermane Geldim»
 2021: «Ynanmaryn Sana»
 2021: «Yuregimin Halany»
 2021: «Menden Gechdi»
 2021: «Bu Yerlerden»
 2021: «Ashyk Oglan»
 2021: «Guncha»
 2022: «Gunume Goy»
 2022: «Yeketagim»
 2022: «Gule Gule»

Видеография

Фильмография

Примечания